Proxima peut désigner :
 l'étoile la plus proche de chaque constellation, nommée « Proxima » suivi du génitif du nom latin de la constellation (par exemple Proxima Eridani, littéralement « [l'étoile] la plus proche de l'Éridan », pour Epsilon Eridani)
 en particulier, de façon absolue, Proxima est l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, autrement dit Alpha Centauri C, également appelée Proxima Centauri d'après la convention précédente ;
 L'opération Proxima, mission de police de l'Union européenne en République de Macédoine de 2003 à 2005 ;
 Proxima, la mission de Thomas Pesquet lors de son séjour dans la Station spatiale internationale en 2016-2017 ;
 Próxima, film espagnol de science-fiction de 2008.
 Proxima est un film dramatique réalisé par Alice Winocour en 2019.
 Proxima, un genre d'insectes hémiptères de la famille des Cicadellidae
Homonymie de titre